Zwölferkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Zwölferkopf (Sesvennagruppe), Zwölfer, Cima Dodici, 2784 m, am Reschenpass, Sesvennagruppe, Südtirol (Rojener Sonnenuhr)
 Zwölferkopf (Samnaungruppe) 2596 m, bei Landeck und Fiss, Samnaungruppe, Nordtirol
 Zwölferkopf (Stanzertal) 2556 m , bei St. Jakob am Arlberg im Stanzertal, Verwallgruppe, Nordtirol
 Zwölferkopf (Lechtaler Alpen), 2310 m, bei Reutte im Außerfern, Lechtaler Alpen, Nordtirol
 Zwölferkopf (Montafon), 2271 m, am Zimba im Rätikon bei Bürs im Montafon, Vorarlberg
 Zwölferkopf (Waxenstein), 2226 m, bei Garmisch-Partenkirchen im Waxenstein-Massiv des Wettersteingebirges, Bayern
 Zwölfer (Allgäuer Alpen), 2224 m, im Kleinwalsertal, Allgäuer Alpen, Vorarlberg
 Zwölferkopf (Klostertal) , 1843 m, bei Außerbraz im Klostertal, an der Davenna, Verwallgruppe, Vorarlberg
 Zwölferkopf (Walgau), 1644 m, bei Nenzing im Walgau, am Tuklar im Rätikon, Vorarlberg
 Zwölferkopf (Brandenberger Alpen), 1513 m, bei Steinberg, Rofan-Gruppe, Nordtirol
 Zwölferkopf (Karwendel), 1480 m, bei Pertisau am Achensee, Karwendel, Nordtirol
 Zwölferkopf (Daumengruppe), 1355 m, bei Hindelang, Allgäuer Alpen, Bayern
 Salober (Falkensteinkamm), 1293 m, bei Pfronten und Vils, Allgäuer Alpen, Grenze Bayern/Nordtirol
 Zwölferkopf (Falkensteinkamm, 1284 m),  bei Pfronten und Vils, Allgäuer Alpen, Grenze Bayern/Nordtirol
 Zwölferkopf (Karawanken), 1263 m , Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Karawanken, Kärnten 

Siehe auch:
 Zwölferköpfl
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde